Derek Bell kan avse flera personer:

 Derek Bell (musiker)
 Derek Bell (racerförare)